En Pologne, Krukówka peut faire référence à :

 Krukówka, un village de la voïvodie de Łódź,
 Krukówka, un village de la voïvodie de Lublin,
 Krukówka, un village de la voïvodie de Podlachie.